Filmek
 Én kicsi pónim (1986), kanadai–amerikai rajzfilm
 My Little Pony: Equestria Girls (2013), kanadai–amerikai 2D-s számítógépes animációs film
 A My Little Pony: Equestria Girls dalainak listája
 My Little Pony: Equestria Girls – Szivárványvarázs (2014), kanadai–amerikai 2D-s számítógépes animációs film
 My Little Pony: Equestria Girls – Barátságpróba (2015), kanadai–amerikai 2D-s számítógépes animációs film
 My Little Pony: Equestria Girls – Az örök szabadság legendája (2016), kanadai–amerikai 2D-s számítógépes animációs film
 My Little Pony: A film (2017), kanadai–amerikai 2D-s számítógépes animációs film

Televíziós sorozatok
 Én kicsi pónim (1986–1987), amerikai rajzfilmsorozat
 Én kicsi pónim (1992), amerikai rajzfilmsorozat
 Én kicsi pónim: Varázslatos barátság (2010), amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat